Águeda de Catânia, santa e mártir católica

Geografia de Portugal
Águeda, cidade no distrito de Aveiro
Águeda (freguesia), antiga freguesia
Águeda e Borralha, freguesia
Rio Águeda (Douro), afluente do Douro
Rio Águeda (Vouga), afluente do Vouga

Desambiguações de topônimos